Luca Pellegrini puede referirse a varias personas:

 Luca Pellegrini (n. 1964), nadador italiano.
 Luca Pellegrini (n. 1963), futbolista italiano.
 Luca Pellegrini (n. 1999), futbolista italiano.